Ли, Филипп Иванович:
 Ли, Филипп Иванович (1903—1981) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Ли, Филипп Иванович (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда (1957).